Budești je název více míst:

Rumunsko
 Budești (župa Călărași) – město v župě Călărași
 Budești (župa Bistrița-Năsăud) – obec v župě Bistrița-Năsăud
 Budești (župa Maramureš) – obec v župě Maramureš
 Budești (župa Vâlcea) – obec v župě Vâlcea
 Budești (Pleșcuța) – část obce Pleșcuța v župě Arad
 Budești (Plopana) – část obce Plopana v župě Bacău
 Budești (Chiliile) – část obce Chiliile v župě Buzău
 Budești (Mogoșești) – část obce Mogoșești v župě Jasy
 Budești (Făurei) – část obce Făurei v župě Neamț
 Budești (Crețești) – část obce Crețești v župě Vaslui
 Budești (Diculești) – část obce Diculești v župě Vâlcea
 Budești (Cotești) – část obce Cotești v župě Vrancea

Moldavsko
 Budești (Moldavsko) – část Kišiněva